De Portugese voetbalclub Vitória Setúbal speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Vitória Setúbal

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Vitória Setúbal
Vitória Setúbal